Cosmiatria, palavra composta por três radicais gregos Kosmetos (embelezar ou preservar a beleza) + iatros (ideia de médico, relativo à medicina) + ia (emprego, ofício, profissão, ou ainda arte ou ciência), é, etimologicamente, a arte ou ciência médica que estuda e trata a beleza humana em todos os seus aspectos e concepções.

Dermatologia
Cirurgia plástica